Liu Wanting e Sun Shengnan erano le detentrici del titolo, ma hanno perso in semifinale contro Il doppio del torneo di tennis Blossom Cup 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Chan Hao-ching e Rika Fujiwara.

Il doppio del torneo di tennis Blossom Cup 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Chan Hao-ching e Rika Fujiwara che hanno battuto in finale Kimiko Date-Krumm e Zhang Shuai 4–6, 6–4, [10–7].

Teste di serie

 Kimiko Date-Krumm /  Zhang Shuai (finale)
 Chan Hao-ching /  Rika Fujiwara (campionesse)

 Liu Wanting /  Sun Shengnan (semifinali) 
 Tetjana Lužans'ka /  Kathrin Wörle (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Blossom Cup 2012